LNG steht für:
 Levonorgestrel, ein synthetisches Gestagen
 Liquefied natural gas, englisch für Flüssigerdgas
 Lokale Nahverkehrsgesellschaft (Hessen)

lng steht für:
 Langobardische Sprache (ISO-639-3-Code)

LNG